Соревнования в беге на 10 000 метров у мужчин на Олимпийских играх 2020 года в Токио прошли 30 июля 2021 года на Японском национальном стадионе.

24-летний Джошуа Чептегеи, который выиграл золото на этой дистанции на чемпионате мира 2019 года, а в октябре 2020 года установивший мировой рекорд, был главным фаворитом забега, но на финише сенсационно уступил 21-летнему Селемону Бареге. 

Представитель Эфиопии шестой раз в истории выиграл золото на дистанции 10 000 метров на Олимпийских играх. Угандийцы впервые в истории завоевали медали в этой дисциплине. Последний раз Уганда выигрывала более одной медали во всех видах спорта на Олимпийских играх в 1972 году в Мюнхене.

Призёры

Рекорды 
До начала летних Олимпийских игр 2020 года мировой и олимпийский рекорды были следующими:

Расписание 
Приведено японское время проведения соревнований (UTC+9:00)

Результаты

Ссылки 
 

М